Kuivassaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuivassaari (ö i Mellersta Finland), Joutsa, 
 Kuivassaari (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar